Dehlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Dehlinger (1874–1959), Politiker (DNVP) und württembergischer Finanzminister
 Gustav Adolf Dehlinger (1860–1940), Politiker (HBB, DVP) und hessischer Landtagsabgeordneter
 Hans Dehlinger (* 1939), deutscher Entwurfstheoretiker, Computerkünstler
 Paul Dehlinger (1896–1965), Politiker (CDU) und hessischer Landtagsabgeordneter
 Quinn Dehlinger (* 2002), US-amerikanischer Freestyle-Skier
 Ulrich Dehlinger (1901–1981), deutscher Physiker und Materialwissenschaftler

Siehe auch:
 Dehling
 Dehlingen (Begriffsklärung)